Černá Hora může být:

stát
 Černá Hora – stát v jihovýchodní Evropě

pohoří
 Čornohora – Černohorská polonina, pohoří na Ukrajině s vrcholem Pop Ivan, který bývá označován také jako Černá hora

hora, viz rozcestník Černá hora

sídlo
 1) Černá Hora (okres Blansko) – městys v okrese Blansko
 2) Černá Hora (Bělá nad Radbuzou) – část obce Bělá nad Radbuzou v okrese Domažlice
 3) Černá Hora (Dymokury) – část obce Dymokury v okrese Nymburk
 4) Černá Hora (Janské Lázně) – část obce Janské Lázně v okrese Trutnov

zámek
 5) Černá Hora (zámek) – zámek v obci Černá Hora (okres Blansko)

různé
 Černá Hora (opera) – francouzská opera
 Pivovar Černá Hora – pivovar v obci Černá Hora (okres Blansko)
 Černá Hora (pivo) – značka piva a limonád z tohoto pivovaru v obci Černá Hora (okres Blansko)
 Hitrádio Černá Hora – východočeská rozhlasová stanice

Související článek 
 Černá hora
 Černohorci (rozcestník)
 Černohorec (rozcestník)
 Černohorka (rozcestník)

Externí odkazy